Angels ist der Name folgender geographischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Angels (Pennsylvania), Ort im Wayne County
 Angels Acres, Ort im Bibb County, Georgia
 Angels Camp, Ort im Calaveras County, Kalifornien
 Angels Grove, Irt im Tooele County, Utah
 Angels Creek, Fließgewässer im Calaveras County, Kalifornien
 Angels Lake, See im Flathead County, Montana
 Angels Deep Mine, Mine im Calaveras County, Kalifornien
 Angels Mine, Mine im Calaveras County, Kalifornien
 Angels Community Park, Park im Orange County, Kalifornien
 Angels Gate Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien
 Angels Stadium, Stadion im Riverside County, Kalifornien

auf Jamaika:
 Angels (Jamaika), Ort auf Jamaika

Angels steht für:
 Angels (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1975 bis 1983)
 Angels (Lied), ein Lied von Robbie Williams
 Los Angeles Angels, US-amerikanische Baseballmannschaft

The Angels ist der Name folgender Bands:
 The Angels (US-amerikanische Band), US-amerikanische Girlgroup
 The Angels (australische Band), australische Hard-Rock-Band

Siehe auch:
 Angels Peak
 Angles
 Anglès
 Les Angles
 Angel
 Angle